Kliment ist der Name folgender Personen:
 Kliment von Ohrid (840–916), Gelehrter und Schüler der „Slawenapostel“ Kyrill und Method, Klostergründer und Erzbischof  von „Belica und Ohrid“
 Kliment von Kaluga und Borowsk, Metropolit von Kaluga und Borowsk
 Kliment Tarnowski (~1840–1901), bulgarischer Metropolit (Erzbischof)

Kliment ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandr Kliment (1929–2017), tschechischer Schriftsteller
 Emil Kliment (1879–1965), österreichischer Gewichtheber 
 Hans Kliment sen. (1877–1951), österreichischer Komponist und Musikverleger 
 Hans Kliment jun. (1906–2006), österreichischer Komponist und Musikverleger 
 Jan Kliment (* 1993), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Climent